Armia cieni – autobiograficzna książka Josepha Kessela
 Armia cieni – francuski film wojenny z 1969 w reżyserii Jean-Pierre’a Melville’a